Bastonets xinesos o mikado és un joc de destresa.
 Bastonets xinesos o bastonets són els utensilis tradicionals usats per a menjar en Extrem Orient.